Migliorati ist der Familienname folgender Personen:

 Allesandra Migliorati, italienische Kunsthistorikerin 
 Cristiano Migliorati (* 1968), italienischer Motorradrennfahrer

 Lorenzo Migliorati, italienischer Soziologe